Численность населения Джибути составляет 818 тыс. человек (оценка на июль 2009). Около 2/3 населения страны живёт в столице.

Характеристика 
Годовой прирост — 1,9 % (2009)

Младенческая смертность — 98 на 1000 (2009)

Средняя продолжительность жизни — 43 года (2009)

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 3,1 % (оценка 2007)

Грамотность населения старше 15 лет — 68 % (оценка 2003).

Этнический состав: исса и другие сомалийские племена — 60 %, афар — 35 %, другие (французы, арабы, итальянцы, греки) — 5 %.

Основная религия — ислам суннитского толка (94 %); христиане составляют 6 % от населения страны.

Динамика населения

Фертильность 
Динамика общего показателя фертильности (1988−2002 годы).

Языки 
Большинство населения говорит на сомалийском или афарском языках. Французский язык, унаследованный с колониального периода, и арабский, который имеет социальную, культурную и религиозную важность, являются официальными языками Джибути. По данным международной организации франкоязычных стран (МОФ) на 2018 год 50 % населения Джибути владеет французским языком.

Крупнейшие города 
 Джибути — 625 000
 Али-Сабье — 24 000
 Дихил — 12 000

Примечания

Ссылки 

 Языки Джибути на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dj.html
 https://web.archive.org/web/20150223080259/http://www.populstat.info/